In der Mathematik sind verschiedene mit dem Namen von Henri Poincaré verknüpfte Resultate geläufig. Es handelt sich vor allem um die folgenden:
 Poincaré-Vermutung
 Poincaréscher Wiederkehrsatz
 Satz von Poincaré-Bendixson
 Satz von Poincaré-Birkhoff
 Satz von Poincaré-Birkhoff-Witt
 Satz von Poincaré-Bohl
 Satz von Poincaré-Brouwer
 Satz von Poincaré-Hopf
 Satz von Poincaré-Volterra
 Satz von Poincaré (Geometrie)
 Satz von Poincaré (Gruppentheorie)